Добролюбский — фамилия; имеет женскую форму Добролюбская.
 Добролюбский, Андрей Олегович (род. 1949) — советский историк, доктор исторических наук, профессор. 
 Добролюбский, Константин Павлович  (1885—1953) — историк, доктор исторических наук, исследователь истории Франции XVIII века.